Кубок північноірландської ліги 2004–2005 () — 19-й розіграш Кубка північноірландської ліги. У кубку взяли участь клуби Прем'єр-ліги. Перемогу в кубку вп'яте здобув Гленторан.

Календар

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|28 вересня 2004

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|19 жовтня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|20 жовтня 2004

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок північноірландської ліги на rsssf  

2004–2005
2004 у футболі
2005 у футболі